Hancockia peut désigner :
 Hancockia, un genre de nudibranches de la famille des Hancockiidae ;
 Hancockia, un genre de plantes de la famille des Orchidaceae.